Гран-при Триполи (,  جائزة طرابلس الكبرى) — автомобильная гонка, проводимая в итальянской Ливии с 1925 по 1940 годы.

История 
Гоночный автомобильный спорт был популярен в предвоенной Италии и итальянские власти в 1925 году решили устроить ежегодное гоночное соревнование в Ливии, которая в то время была колонией Италии, как один из элементов колониальной политики и пропаганды для привлечения новых колонистов. С 1925 по 1933 год гонка проводилась на гоночной трассе за пределами Триполи. Гоночная трасса в это время составляла 71 километров 100 метров. Призовой фонд составлял 80 тысяч итальянских лир.

7 мая 1933 года губернатор Ливии Итало Бальбо открыл новую гоночную трассу расстоянием 13,14 км между Триполи и Таджурой возле озера Mellaha на месте бывшего аэродрома. Согласно правилам Гран-при участники должны были совершить 15 кругов по гоночной трассе. С 1933 по 1938 год не было ограничений на вес машины и мощность двигателя, поэтому Гран-при Триполи считалось самым скоростным в мире для того времени.

Во второй половине 30-х годов XX столетия на гонке превалировали автомобили германских марок, поэтому в 1939 году гонка была проведена среди автомобилей класса voiturette (объём двигателя до 1500 кубических сантиметров), однако немцы успели подготовить свою машину — Mercedes W165.

С началом II мировой войны соревнования Триполи Гран-при прекратились.

В 1945 году аэродром был расширен англо-американскими войсками для военных целей. В это время аэродром назывался «». В настоящее время этот аэродром является вторым по величине в Триполитании и используется как вспомогательное подразделение международного аэропорта «Mitiga international airport».

Победители

Примечания

Ссылки 
 История Триполи Гран-при с видео
 MELLAHA — Tripoli (I)
  XIII GRAN PREMIO DI TRIPOLI, 1939
 XIV GRAN PREMIO DI TRIPOLI, 1940

Гран-при до Формулы-1